Tinta ist der Name von:

 Tinta (Peru), einem Ort in der peruanischen Provinz Cusco
 Tinta (Bolivien), einem Ort im bolivianischen Departamento Oruro